Влади́мир Ива́нович Була́хов (род. 1936) — председатель Липецкого горисполкома (1979—1985), крупный хозяйственный руководитель и организатор строительного комплекса Липецкой области.

Биография 
В 1959—1966 В. И. Булахов работал в Новокузнецке на строительстве Западно-Сибирского металлургического комбината.

В 1966 году переезжает в Липецк. Работает начальником строительного управления треста «Липецкстрой» (1966—1971), главным инженером (1971—1975) и начальником (1975—1979) треста «Промстрой». Руководил и принимал активное участие в сооружении основных объектов Новолипецкого металлургического завода, Липецкого цементного завода, Липецкого тракторного завода, завода «Центролит», промышленных и сельскохозяйственных предприятий в Ельце, Данкове, Грязи, Добринке и др.

В 1979—1985 работал председателем исполнительного комитета Липецкого городского Совета народных депутатов (горисполкома). С 1986 по 1992 — заместитель начальника Главлипецкстроя.

В. И. Булахов неоднократно избирался депутатом Липецких областного и городского Советов.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени
 медали

Литература 
 Липецкая энциклопедия. Том 1.

Председатели Липецкого горисполкома
Персоны без указанного места рождения